Camiel Eurlings (1973), Nederlands politicus (onder andere minister van Verkeer en Waterstaat)
Martin Eurlings (1946), Nederlands politicus (onder andere burgemeester van Valkenburg aan de Geul, vader van Camiel)